Out of the Ashes – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Bartlett
Out of the Ashes – documentario tv del 1964 diretto da Chalmers Dale
Out of the Ashes – film tv del 2003 diretto da Joseph Sargent
Out of the Ashes – documentario del 2010 diretto da Tim Albone, Lucy Martens e Leslie Knott
Out of the Ashes – documentario del 2011 diretto da Dione Gilmour